Mentesa bezeichnet:

 eine antike Stadt in der römischen Provinz Hispania Tarraconensis, heute La Guardia de Jaén in Spanien
 Titularbistum Mentesa, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 eine antike Stadt der Bastuler in Hispania Baetica, heute Villanueva de la Fuente in Spanien